L'aventurier (in francese "L'avventuriero") può riferirsi a:

Cinema 
 L'aventurier – film di Gérard Bourgeois del 1915
 L'aventurier – film di Maurice Mariaud e Louis Osmont del 1924
 L'aventurier – film di Marcel L'Herbier del 1934

Musica 
 L'aventurier – album di Jacques Dutronc del 1970
 L'aventurier – album degli Indochine del 1982
 L'aventurier – singolo degli Indochine tratto dall'album omonimo